LÀfrica Central és una regió d'Àfrica que inclou els següents estats:
  Burundi
  República Centreafricana
  República Democràtica del Congo
  Ruanda
  Txad
Angola i Zàmbia (estats de l'Àfrica Austral) i el Camerun, Gabon, la Guinea Equatorial, la República del Congo i São Tomé i Príncipe (pertanyents a l'Àfrica Occidental) a vegades es considera que també formen part de l'Àfrica Central.

Àfrica Central és un terme usat per descriure la regió de l'Àfrica situada al sud del desert del Sàhara, a l'est del golf de Guinea i a l'oest de la vall del Rift. La regió està travessada pel riu Congo i pels seus afluents, que en conjunt formen una conca fluvial només superada en extensió per la conca de l'Amazones.

La religió predominant és el cristianisme, en algunes zones barrejat amb creences animistes prèvies. La divisa més estesa és el franc CFA de l'Àfrica Central.

Història 
La zona va ser poblada a la prehistòria pels bantu, essent els luba el primer gran poble de la regió (c. 1300 aC), creant un sistema polític centralitzat. Aquest es va fragmentar en diferents imperis antics: Imperi Lunda, els maravi i els bemba, els quals van dominar la regió fins ben entrat el . El regne del Congo es va convertir en el primer país modern, que va ser colonitzat i repartit entre potències europees per l'abundància de recursos naturals i la seva posició estratègica al continent durant l'imperialisme. La descolonització va fer aflorar rivalitats ètniques i polítiques que van provocar guerres de gran intensitat al , sense que estiguin plenament resoltes.

Geografia d'Àfrica